Список высших учебных заведений Молдовы III и IV уровней аккредитации по состоянию на 1 сентября 2019 года.

Кишинев 
 Государственный университет Молдовы
 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 Технический университет Молдовы
 Академия экономического образования Молдавии
 Государственный университет физической культуры и спорта Республики Молдова
 Государственный университет медицины и фармации им. N. Testemitanu
 Государственный аграрный университет Молдовы
 
 
 Институт международных отношений Молдовы
 Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 Военный институт вооруженных сил им. Alexandr cel Bun
 
 Международный институт менеджмента "IMI-NOVA"
 Университет "Perspectiva-INT"
 Кооперативно-торговый университет Молдовы
 Славянский университет
 Университет европейских политических и экономических наук
 Молдавский университет европейских знаний
 Университет "Высшая антропологическая школа"
 Современный гуманитарный институт
 Университет прикладных наук Молдовы
 Академия транспорта, информатики и коммуникаций

Бельцы 
 Бельцкий Государственный университет им. Alecu Russo
 Днестровский институт экономики и права
 Филиал Балтийского института экологии, политики и права

Тирасполь 
 Тираспольский государственный университет

Комрат 
 Комратский государственный университет

Кагул 
 Кагульский государственный университет имени Богдана Петричейку Хашдеу

Тараклия 
 Тараклийский государственный университет

См. также 

 Учреждение высшего образования
 Высшее образование
 Аккредитация учреждения высшего образования
 Уровень аккредитации
 Научные степени и ученые звания

Источники 
 список вузов Молдовы
 Сайт Министерства образования и науки Молдовы

 
Вуз
Молдавия